Августин Александрович фон Эттинген вариант Август Георг Фридрих фон Эттинген (; 5 июля 1823, Висусти — 7 апреля 1908, Тарту) — немецко-балтийский юрист, лифляндский губернатор.

Биография 
Августин фон Эттинген родился в семье ливонского ландмаршала Александра фон Эттингена (1798–1846) и Елены фон Кнорринг (1794–1863).

Он изучал право в Тартуском университете с 1841 по 1843 год. На государственной службе с 1846 года, был статским советником, маршалом Ливонии (1857–1862), Лифляндским губернатором с 18 мая 1862 года по 19 января 1868 года, действительным статским советником (22 июля 1862 года),  ливонcким ландратом (1869 г.) и градоначальником Риги (1886–1889 гг.). 

По некоторым сведениям был и Лифляндским губернским предводителем дворянства (данные на 1 октября 1889).

Ему принадлежали имения Луденхоф (Лууа) и Дукерсхоф (Каммери) в Тартуском уезде Лифляндии и Калкухнен (Калкуны) в Курляндии.

Пригласил в Калкухнен главного архитектора Динабурга Вильгельма Неймана для строительства замка. В 1890-1892 годах замок был построен по проекту Неймана. На то время  в Калкухнене действовал крупный кирпичный завод, поставлявший строительные материалы.  В поместье активно развивалось животноводство и промышленность — производство кирпича, спирта и алкогольных напитков. В конце XIX начале  XX веков из-за финансовых затруднений Августин Эттинген продал Калкухнен и заводы графу Игнатьеву.

Августин Эттинген был активным сторонником германизации. В окрестностях Калкухнена на станции Грива он открыл две немецкие школы — для мальчиков и для  девочек.

Семья 
 Его женой была Ида фон Вилькен (1827–1903), дочь Александра фон Вилькена и Вильгельмины фон Людер. В браке родились:
 Сын — Александр (1848–1877), помещик в Курляндии.
 Сын — Бурхард (1850–1923), прусский королевский мастер верховой езды и коневод.
 Сын — Георг (1851–1916), помещик в Курляндии.
 Дочь — Мари (Марисса) (1857–1883), вышла замуж в 1875 году за Генриха фон Вольфа (1843–1897) из мызы Вана-Гулбене.
 Дочь — Элен (Элла) (1860–1885), вышла замуж в 1885 году за Александра фон Икскюль-Гильденбанда (1856–1921), генерал-лейтенанта, землевладельца мызы Мецикусе.
 Брат — Георг Филипп (1824—1916) — врач-офтальмолог, профессор, декан медицинского факультета и ректор Дерптского университета. 
 Брат — Николай (, 1826—1876) — государственный чиновник, ливонский политик
 Брат — Александр (1827—1905) — лютеранский теолог, статистик, считается основателем «социальной этики».
 Брат — Эдуард (, (1829—1919) — государственный чиновник, ливонский политик
 Сестра — Мария (, 23 апреля 1831—5 ноября 1898)
 Сестра — Юлия (, 1 февраля 1833—3 июня 1895), муж Леопольд Шренк (1826—-1894), известный путешественник, зоолог, геолог и этнолог.
 Сестра — Амалия (, 5 февраля 1835—27 января 1914) 
 Брат — Артур Иоахим (1836—1920) — физик, физиолог, теоретик музыки.

Источники 
 Волков С. В. Высшее чиновничество Российской империи. Краткий словарь

Комментарии

Примечания 

Юристы Российской империи
Лифляндские губернаторы
Действительные статские советники
Главы Риги